Фарн, Хварно (др.-иран. *hvarnah-;  xᵛarənah; ; ;  farr — «слава, счастье», всегда в среднем роде) — абстрактное божество в древнеиранской мифологии, связанное с огнём, светом и теплом.

Мифология 
Обычно это божество трактуется как материальное воплощение животворящей силы Солнца, божественного огня, божественная сущность, приносящая богатство, власть и могущество. Часто Фарн выступает и как некая абстрактная сакральная благая идея, и как конкретный материальный символ, божественный персонаж. Обычно в мифологии Фарн имеет общие атрибуты с едой, которая часто в иранских языках обозначается тем же словом или его производными. Например, упоминание этого имени встречается при совершении современного традиционного осетинского застольного обряда — в одном из тостов, произносимых в строгой последовательности, следует обращение к «„Фарну“ вселенной» с просьбой дарования счастья. Иногда Фарн выступает и как добрый дух — хранитель домашнего очага. В некоторых случаях под Фарном понимается счастье, доля, судьба, то есть он в этом смысле сопоставим с аналогичными богами греческой и римской мифологии — Тихе, Фортуна. Фарн часто выступает как символ царской власти.

В мифах и преданиях иранских и родственных им по культуре народов Фарн связывается с образами животных и птиц. В частности, в мифах Фарн часто представлялся в виде сокола Варагна, поэтому считалось, что амулеты из птичьих перьев способны приносить удачу и защищать его владельца как в этом, так и в потустороннем мире. У ряда народов, воспринявших древнеиранскую культурную традицию, например у сарматов (скифов), широкое распространение получил образ барана, как воплощение Фарна, а также иногда газели или оленя. Изображение этих символов на одежде человека зачастую свидетельствовало о принадлежности его к царскому роду. Широкое распространение изображение барана как символа Фарна получил в Кушанском царстве, Согде и Бактрии.

Фарн в искусстве 
В романе Генри Лайона Олди «Я возьму сам» описывается человек, случайно и по большому счету по ошибке получивший фарн иранских шахов, и ставший таким образом шахом.

См. также 
 Фарро (божество)

Примечания

Литература 
 Фарн // Энциклопедия «Мифы народов мира»
 Шенкарь М. А. Об иконографии xvarǝnah и его роли в идеологии древних иранцев // Последний энциклопедист: К юбилею Б. А. Литвинского. М.: Институт востоковедения РАН, 2013. С. 427-451.
 Шауб И. Ю. Из истории языческих верований в Северном Причерноморье: культ фарна у скифов // Вестник Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2004, № 2, 149—158.

Иранская мифология
Осетинская мифология
Культура Бактрии
Культура Согдианы